Суперкубок Казахстану з футболу 2010 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 березня 2010 року між чемпіоном Казахстану Актобе та переможцем кубку Казахстану Атирау.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2010
Казахстан
Березень 2010
2010 у Казахстані